Tirol kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Tirol, Sydtyrolen, kommun, Trentino-Alto Adige, Bolzano,

Österrike 

 Tyrolen (förbundsland), förbundsland,

Se även
 Tyrol

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar